Theimer ist der Familienname folgender Personen:

 Axel Theimer (* 1946), US-amerikanischer Komponist, Dirigent, Chorleiter, Musikpädagoge und Sänger österreichischer Herkunft
 Fritz Theimer (1891–1979), österreichischer Lehrer, Dirigent und Komponist
 Gretl Theimer (1910–1972), österreichische Schauspielerin und Sängerin
 John Lindsay-Theimer (1884–1952), österreichisch-deutscher Komponist
 Martin Theimer (1778–1838), Tiroler Freiheitskämpfer und Offizier
 Reinhard Theimer (1948–2020), deutscher Leichtathlet und Olympiateilnehmer
 Rudolf Theimer (1913–1978), deutscher SS-Oberscharführer
 Uwe Theimer (* 1944), österreichischer Musiker und Hochschullehrer
 Viktor Theimer (* 6. Oktober 1880; † 17. Jänner 1935), österreichischer Geodät und Markscheider, Dozent an der k. k. Montanistischen Hochschule in Leoben
 Walter Theimer (1903–1989), deutscher Naturwissenschaftler und Sachbuchautor

Siehe auch:
 Teimer, Timer